Norit (bedrijf)
 Norit als geneesmiddel; actieve kool